Сябры:

 Сябры — белорусский вокально-инструментальный ансамбль.
 Сябры — категория людей, совместно владевших и пользовавшихся пашней, промысловыми угодьями, средствами производства.